В Русской православной церкви существует официальный список чудотворных икон Божией Матери, который называется «Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы, упоминаемые в месяцеслове». Этот список ежегодно публикуется в полных православных календарях, издаваемых издательством РПЦ МП. Предназначен для использования в богослужебной практике церкви и в домашнем пользовании прихожан. В 2021 году таких икон насчитывалось 220.

В Украинской православной церкви Московского патриархата принят другой список чудотворных икон Богородицы.

Список чудотворных икон Богородицы

См. также 
 Чудотворная икона

Примечания

Литература 
 Изображение икон Пресвятыя Богородицы, в православной Церкви прославляемых, с краткими о них сказаниями и с присовокуплением умилительных молений к Божией Матери. М., 1848.
 С. Снессорева: Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных её икон. Ярославль, Верхняя Волга, 2000. ISBN 5-7415-0571-6
 Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы. Образы, молитвы, описания. Летопись, 2019. ISBN 978-5-9905037-5-5

Ссылки 
 Иконография Божией Матери (Православная энциклопедия)
 Иконы Божией Матери (Правослоавная энциклопедия)
 Иконы Пресвятой Богородицы

Типы икон
Православная иконография Богородицы
Иконы Богоматери по алфавиту
Чудеса в христианстве